Les scolytes de l'orme appartiennent à diverses espèces, notamment :

  Grand scolyte de l'orme (Scolytus scolytus)
  Scolyte américain de l'orme (Hylurgopinus rufipes)
  Scolyte asiatique de l'orme (Scolytus schevyrewi)
  Scolyte européen de l'orme ou petit scolyte de l'orme (Scolytus multistriatus)

Coléoptère (nom vernaculaire)
Curculionidae